portemonnee: mapje om geld mee te dragen
beurs (geldsom): hoeveelheid geld voor scholing of (wetenschappelijk) onderzoek
Een handelsinstituut:
Effectenbeurs: instituut waar gehandeld wordt in aandelen, obligaties en/of opties
Diamantbeurs: instituut waar gehandeld wordt in diamanten
Goederenbeurs: instituut waar gehandeld wordt in waren aardappel, graan, goud, enz.
Assurantiebeurs: instituut waar verzekeringen worden afgesloten
Schippersbeurs: instituut van de Evenredige Vrachtverdeling
Beursgebouw: gebouw waar de handel plaatsvindt
Jaarbeurs, huishoudbeurs, handelsbeurs, kunstbeurs, antiekbeurs, paranormale beurs of scheepsbeurs: evenement waarbij aanbieders en afnemers van een bepaald product of dienst elkaar ontmoeten
Beurs (Limburg): gehucht van de Belgische deelgemeente Ulbeek in de provincie Limburg
Boirs, Nederlands: Beurs: deelgemeente van de Belgische gemeente Bitsingen in de provincie Luik
Beurs (metrostation): metrostation in Rotterdam
Beurs (mycologie) een restant van het velum universale bij paddenstoelen
Beurs - Grote Markt (premetrostation): premetrostation in Brussel

Zie ook 
 De Beurs (doorverwijspagina)
Korenbeurs (doorverwijspagina)